Een verkeersweg:
N832 (België)
N832 (Frankrijk)
N832 (Nederland), zie Provinciale weg 832